Amy Winehouse
 Mitch Winehouse, père d'Amy Winehouse